Blue Skies steht für:

 Blue Skies (Lied), Lied von Irving Berlin
 Blue Skies, Originaltitel eines Musicalfilms von 1946, siehe Blau ist der Himmel
Blue Skies (Album), Album von Cassandra Wilson